Municipio de Meadows puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meadows (condado de Stokes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stokes.
 Municipio de Meadows (condado de Wilkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.